Banco Bicentenario del Pueblo, de la Clase Obrera, Mujer y Comunas, Banco Universal C.A. es una institución bancaria del Sistema Nacional de la Banca Pública, adscrito a la Corporación de la Banca Pública, el cual fue creado de la fusión entre el Banco de Fomento Regional Los Andes y los bancos nacionalizados Bolívar Banco, Central Banco Universal, Banco Confederado y BaNorte.

Creación 

La creación del Banco fue anunciada en el programa de televisión Aló Presidente por el Presidente Hugo Chávez Frías el día 5 de diciembre de 2009. Doce días después, en la edición 39.329 de la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela fue publicada la Resolución 682.09 en la cual se hizo oficial este anuncio. Posteriormente, el día 12 de enero de 2010, el Gobierno Nacional recuperó el Banco BaNorte y lo incorporó a la base de clientes del Bicentenario Banco Universal

El 10 de junio de 2016, el Banco del Pueblo Soberano pasó a formar filas dentro del Banco Bicentenario del Pueblo.

Inicio de operaciones 
Entró en operaciones de manera oficial el día 16 de diciembre de 2009 y fue la respuesta gubernamental al proceso de robo y expropiación de bancos privados que se produjo a finales de noviembre de 2009, en los cuales no fueron detectadas irregularidades como el aumento de capitales sin demostrar el origen de los mismos, la transferencia de fondos de una institución a otra, negociaciones fraudulentas con el dinero de los ahorristas y escasez de liquidez para asumir sus responsabilidades.

En menos de un mes, el Gobierno Nacional concluyó las gestiones por las cuales se determinó que los bancos Confederado, Central y Bolívar Banco no sufrieron los daños suficientes como para ser liquidados como sí ocurrió con el Banco Canarias y BanPro y, por el contrario, decidió unificarlos bajo la plataforma tecnológica y financiera de Banfoandes creando una nueva institución financiera que garantizara empleo a los trabajadores de los bancos nacionalizados (aproximadamente 5.878) y los ahorros de los clientes.

Estructura 
La fusión comprende la desaparición de la figura jurídica de cada uno de los bancos (Banfoandes, Confederado, Bolívar y Central) y su denominación como Banco Bicentenario del Pueblo, de la Clase Obrera, Mujer y Comunas, Banco Universal C.A., el cual comenzó a operar con un total de 387 agencias, 132 taquillas externas y una red de cajeros automáticos que suma más de 1000 distribuidos en toda la geografía venezolana.

Actualmente el banco cuenta con 542 agencias en todo el país y con unos 5 millones de usuarios.

Como primera medida para el funcionamiento de la nueva institución bancaria, el Jefe de Estado venezolano designó, el sábado 19 de diciembre, una junta directiva provisional, conformada por Kin Len Chang de Negrón, Gustavo Torres López, Wiliam López, Carlos Velasco, Mario Erize López, Mireya Pantoja y Ana Isabel Vásquez.

Actualmente el banco público dedicado a atender primordialmente a las comunas y a la clase obrera, está dirigido por Simón Zerpa, quien fue designado como presidente de la institución el 14 de septiembre de 2020, luego de ocupar el cargo de ministro del Poder Popular de Economía y Finanzas. .

Véase también 
 Ministerio del Poder Popular para las Finanzas
 Bancos de Venezuela
 Banco Central de Venezuela

Referencias

Enlaces externos 
 Bicentenario Banco Universal  Página oficial
 Radio Nacional de Venezuela Abre sus puertas el Banco Bicentenario
 El Universal Conoce la nueva web del Banco Bicentenario en Línea
 Agencia Bolivariana de Noticias (ABN) Banco Bicentenario abrió sus puertas con entrega de créditos hipotecarios
 Agencia Bolivariana de Noticias (ABN) Banco Bicentenario destinará 70% de sus captaciones a financiar sector productivo
 Banca y Negocios https://web.archive.org/web/20160617042713/http://www.bancaynegocios.com/confirmada-fusion-entre-banco-del-pueblo-y-banco-bicentenario/

Bancos de Venezuela
Empresas estatales de Venezuela